Кисли́цын — русская фамилия, имеет женскую форму Кислицына.

Известные носители

А 
 Кислицын, Александр Александрович (род. 1986) — казахстанский футболист, защитник костанайского «Тобола» и сборной Казахстана.
 Кислицын, Алексей Никитович (1914—1949) — Герой Советского Союза.

В 
 
 Кислицын, Вячеслав Александрович (род. 1948) — президент Республики Марий Эл (1997—2000).

Д, С 
 Кислицын, Дмитрий Иванович (1896—1969) — генерал-майор.
 Кислицын, Михаил Кондратьевич — генерал-полковник
 Кислицын, Сергей Анатольевич (род. 1958) — советский и казахстанский хоккеист, защитник, хоккейный тренер.



См. также 
 Кислицкий
 Кислый